Thomas Linley est le nom de :
 Thomas Linley le vieux (1733–1795), compositeur et chef d'orchestre
 Thomas Linley le jeune (1756-1778), son fils, prodige musical